Судострои́тельная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Судостроительная улица — улица в Калининграде.
 Судостроительная улица — улица в Красноярске.
 Судостроительная улица — улица в Москве.
 Судостроительная улица — улица в Петрозаводске.
 Судостроительная улица — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Судостроительная улица — улица в Одессе.